Meier bezeichnet

 Meier, Beruf und Titel eines mittelalterlichen Verwaltungsbeamten

 Meier (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Meier (Zeitschrift), ein ehemaliges Stadtmagazin für das Rhein-Neckar-Dreieck
 Meier (Gattung) (Asperula) aus der Familie der Rötegewächse
 Meier (Film), ein deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1986, der satirisch die Zeit des Kalten Krieges  behandelt
 Meier 19, ein Kinofilm von Erich Schmid und polizeiinterner Spitzname von Kurt Meier im Zusammenhang mit einer Polizei- und Justizaffäre in der Stadt Zürich
 Meiern, ein Würfelspiel

geografische Objekte:
 Meier Peak, Berg in den Admiralty Mountains im Viktorialand, Antarktika
 Meier Point, Landspitze an der Südküste von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktika
 Meier Valley, Tal auf der Arrowsmith-Halbinsel im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Meierei (Begriffsklärung)
 Meyer (Begriffsklärung)
 Meir (Begriffsklärung)
 Meyr (Begriffsklärung)
 Mayer (Familienname)
 Maier (Begriffsklärung)
 Mair (Familienname)
 Mayr (Begriffsklärung)
 Majer (Begriffsklärung)